Константин Солнцев:
 Солнцев, Константин Александрович (род. 1950) — российский химик, академик РАН.
 Солнцев, Константин Михайлович (1914—1995) — советский и белорусский физиолог.